Heikkilänsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Heikkilänsaari (ö i Birkaland), Tammerfors, 
 Heikkilänsaari (ö i Mellersta Finland), Äänekoski, 
 Heikkilänsaari (ö i Norra Österbotten), Uleåborg, 
 Heikkilänsaari (ö i Norra Savolax), Inre Savolax, 

Robotskapade Finlandförgreningar